

Musica 
 Buongiorno – album di Mario Castelnuovo del 2000
 Buongiorno – album di Gigi D'Alessio del 2020
 Buongiorno – singolo di Gigi D'Alessio del 2020

Persone 
 Alessandro Buongiorno – calciatore italiano
 Antonia Buongiorno – fotografa italiana
 Carlo Buongiorno – ingegnere italiano
 Crescenzo Buongiorno – compositore italiano
 Nello Buongiorno – cantante italiano
 Teresa Buongiorno – scrittrice, storica e autrice televisiva italiana

Altro 
 Buongiorno – azienda multinazionale di contenuti multimediali per operatori di telefonia fissa, mobile ed internet.
 Palazzo Buongiorno – palazzo storico di Foggia

Pagine correlate 
 Bongiorno

Altri progetti